Anoualerpeton es un género extinto de anfibios de la familia Albanerpetontidae . Es el albanerpetontido más antiguo y primitivo conocido. Se han encontrado fósiles de dos especies diferentes, Anoualerpeton priscus de las formaciones Forest Marble y Kilmaluag envejecidas del Jurásico Medio (Batoniense) de Inglaterra y Escocia, y Anoualerpeton unicus del Jurásico tardío - Cretácico temprano (Titoniense - Berriasiense) Formación Ksar Metlili de Marruecos . A. unicus es el único albanerpetontido llamado de Gondwana .

Etimología
El nombre " Anoualerpeton " está compuesto por Anoual , el nombre de una ciudad en el Alto Atlas oriental (Marruecos), en cuya relativa proximidad se encontró el material tipo de la especie tipo Anoualerpeton unicus , y la antigua palabra griega ἑρπετόν herpeton, que significa "animal rastrero" y se utiliza a menudo en los nombres genéricos de los anfibios fósiles. Los epítetos "priscus" y "unicus" significan "antiguo" y "único", que se refiere al hecho de que Anoualerpeton priscus es geológicamente el albanerpetontido y Anoualerpeton unicus el único albanerpetontido que se encuentra en el antiguo gran continente meridional de Gondwana.

Morfología

Anoualerpeton no tiene ninguna característica única ( autapomorfias ), pero se caracteriza por un mosaico de características que ocurren en Albanerpeton pero no en Celtedens o en Celtedens pero no en Albanerpeton . Por lo tanto, el margen oclusal de los dientes maxilares y dentales es convexo en la vista labial y lingual, respectivamente, y los dientes en el tercio medio de la fila son los más largos, los cuales, por lo demás, solo se conocen de la especie Albanerpeton nexuosus.. El processus internasalis del frontal azígico, es decir, el extremo del hueso resultante de la fusión de las estructuras frontales originalmente emparejadas, que está flanqueado por el hueso nasal y apunta hacia la punta del hocico, se estrecha en una punta. Los bordes laterales de este proceso están diseñados como una especie de surco en el que encajan los bordes de la nasalia (lengua y surco), los cuales ocurren en Albanerpeton pero no en Celtedens . Además, la relación largo-ancho del frontal es relativamente grande y el frontal tiene forma de campana en lugar de triangular en vista dorsal y ventral, características que Anoualerpeton comparte solo con Celtedens pero no con Albanerpeton .

Las dos especies de Anoualerpeton difieren principalmente en la ubicación del hoyo suprapalatino. Se trata de una depresión en el lado interno (lado lingual) de la parte del premaxilar que llega hasta el techo del cráneo (pars dorsalis). En Anoualerpeton priscus , la fosa suprapalatina se encuentra en el borde medial de la abertura nasal externa. En Anoualerpeton unicus , sin embargo, se encuentra más mediado, fuera del borde de la abertura nasal externa.

Localidad
Como es habitual en los Albanerpetontidos, los restos de Anoualerpeton proceden todos de las denominadas localidades de microvertebrados, es decir, huesos aislados y relativamente pequeños obtenidos mediante suspensión y tamizado de muestras de la roca sedimentaria en la que estaban incrustados.

La especie más antigua Anoualerpeton priscus se origina en el lecho de mamíferos de Kirtlington ("capa de mamíferos de Kirtlington") en la parte más baja de la formación de mármol forestal del Batoniense de Inglaterra central. Kirtlington Mammal Bed es el depósito de microvertebrados más productivo de Kirtlington Quarry , una cantera de piedra caliza al oeste de Kirtlington , a unos 15 kilómetros al norte de Oxford. Consiste en una marga arcillosa débilmente consolidada, que probablemente fue depositada en un ambiente pantanoso y contiene, entre otras cosas, dientes de dinosaurios y mammaliaformes primitivos . El material de Kirtlington, clasificado como Anoualerpeton priscus , anteriormente se asignaba a los géneros Albanerpeton o Celtedens .  En 2020, se informó de un par de premaxilares conectados similares a los de A. priscus de la Formación Kilmaluag de la Isla de Skye , Escocia. El depósito es equivalente en edad al lecho de mamíferos de Kirtlington y se cree que fue depositado en una laguna costera.

La especie más joven Anoualerpeton unicus , que también es una especie tipo del género, se identificó en la fauna de microvertebrados de la Formación Ksar Metlili en el Alto Atlas oriental. La localidad está ubicada al sur de la provincia de Talsint de Marruecos, a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Anoual. El depósito está ubicado en una lente de piedra caliza no marina incrustada en sedimentos marinos en la parte superior de los llamados Couches Rouges ("capas rojas"). Estos sedimentos marinos han sido fechados de manera incierta por cocolitofóridos al Berriasiano , pero también se han considerado Titoniense . También en Ksar Met Lili se pueden encontrar dinosaurios y, debido a la menor edad geológica, también representantes del grupo de la corona de mamíferos (Mammalia).

Filogenia
Desde Daza et hasta el 2020.

Referencias

Anfibios prehistóricos